Juren ist:

 ein Beamtentitel im chinesischen Kaiserreich, siehe Chinesische Beamtenprüfung während der Qing-Dynastie;
 die Großgemeinde Juren (居仁镇) des Kreises Bin in der chinesischen Stadt Harbin, siehe Juren (Bin).